Нова Субоцка је насељено место у саставу града Новске, у западној Славонији, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Нова Субоцка је имала 713 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Нова Субоцка је имало 595 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Новска
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Славонија